

Patronyme 

 Anna Burns (1962-), écrivain britannique ;
 Archibaldo Burns (1914-2011), réalisateur, scénariste et producteur mexicain de cinéma ;
  (1918-2007), acteur américain ;
  ;
  ;
 Brooke Burns (1978-), actrice américaine ;
 Brent Burns (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Brian Burns (1998-), joueur américain de football américain ;
 
 Catherine Lloyd Burns (1961-), actrice canadienne ;
 Charles Burns (1955-), auteur de bande dessinée américain ;
 Christian Burns (1985-), basketteur américain ;
 Conrad Burns (1935-2016), homme politique américain ;
 Cory Burns (1987-), joueur de baseball américain ;
 Eveline M. Burns (1900-1985), économiste, écrivaine et enseignante britannico-américaine ;
  ;
 Heather Burns (1975-), actrice américaine ;
 Edmund Burns (1892-1980), acteur américain, souvent crédité Edward Burns ;
 Edward Burns (1968-), acteur et réalisateur américain ;
 Eedson Louis Millard Burns (1897-1985), militaire canadien ;
 Evers Burns (1971-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Francis Burns (1948-), footballeur écossais ;
 Jacob Burns (1978-), footballeur australien ;
 Jack Burns (1933-2020), acteur et scénariste américain ;
 Jack Burns (2005-2019), acteur et danseur américain ;
 Jerry Burns (1927-2021), joueur et entraîneur américain de football américain, de baseball et de basket-ball ;
 , gouverneur d'Hawaï de 1962 à 1974 ;
 John Burns (1858-1943), syndicaliste britannique ;
 Joseph A. Burns (1941-), astronome américain ;
 Ken Burns (1953-), acteur et réalisateur américain ;
 Kennedy Francis Burns (1842-1895), homme politique canadien ;
 Lindsay Burns (1965-), rameuse américaine ;
 Lloyd Burns (1984-), joueur de rugby à XV international gallois ;
 Lucy Burns (1879-1966), suffragette américaine ;
 Marc Burns (1983-), athlète trinidadien ;
 Mark Burns (1936-2007), acteur britannique ;
 Mark Burns, (1979-) évangéliste américain, prédicateur et homme politique républicain ;
 Marilyn Burns (1950-2014), actrice américaine ;
 Marion Burns (1907-1993), actrice américaine ;
 Mark Burns (1936-2007), acteur britannique ;
 Martha Burns (1958-), actrice canadienne ;
 Megan Burns (1986-), musicienne et actrice anglaise ;
 Mike Burns (1970-), footballeur américain ;
 Nathan Burns (1988-), footballeur australien ;
 Neal Burns (1892-1969), acteur et réalisateur américain ;
 Pat Burns (1952-2010), entraîneur de hockey ;
 Patrick Burns, (1856-1937), propriétaire de ranch, sénateur et philanthrope canadien ;
 Paul E. Burns (1881-1967), acteur américain ;
 Pete Burns (1959-2016), chanteur brittanique  ;
 Ralph Burns (1922-2001), pianiste américain de jazz ;
 Richard Burns (1971-2005), pilote de rallye anglais, ayant donné l'origine à un jeu vidéo Richard Burns Rally ;
 Rania Burns (1976-), joueuse de rugby canadienne ;
  ;
 Scott Burns), producteur américain de musique Death metal;
 Scott Z. Burns (1962-), scénariste américain ;
 Thomas S. Burns (1945-), historien et archéologue américain ;
  ;
 .

personnages fictifs 
 Brad Burns du jeu Virtua Fighter
 Charles Montgomery Burns de la série Les Simpson

Pseudonyme 

 Kelly Burns, pseudonyme de Kehli O'Byrne ;
 Rex Burns, pseudonyme de Raoul Stephen Schler (1935-), écrivain américain, auteur de romans policiers ;
 Willie Burns, pseudonyme de William Thomas Burnett, compositeur américain de musique électronique.

Autre partie du nom complet 
 Robert Burns Woodward, chimiste américain.

Divers 
 Burns, fabricant de guitare.

Toponyme 

 Burns (Kansas) ;
 Burns (New York) ;
 Burns (Oregon) ;
 Burns (Tennessee) ;
 Burns (Wyoming) ;
 Burns Harbor, ville du comté de Porter (Indiana).

Voir aussi 
 Mots d'argot : burne ou burnes
 Nancy Burne
 Edward Burne-Jones
 Alexander Burnes

Références 

Patronyme anglais
Patronyme écossais
Surnom